Andreotti ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Andreotti (1924–1980), italienischer Mathematiker
 Aldo Andreotti (Sportschütze) (* 1947), italienischer Sportschütze
 Benito Stanislao Andreotti (1924–2003), italienischer Priester, Abt von Subiaco
 Carlo Andreotti (* 1943), italienischer Politiker und Journalist
 Federico Andreotti (1847–1930), italienischer Maler und Illustrator
 Giulio Andreotti (1919–2013), italienischer Politiker, mehrfacher Ministerpräsident und Minister
 Libero Andreotti (1875–1933), italienischer Bildhauer
 Maila Andreotti (* 1995), italienische Bahnradsportlerin
 Mario Andreotti (* 1947), Schweizer Literaturwissenschaftler und Gymnasiallehrer
 Paolo Vieri Andreotti (1921–1995), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Faisalabad